Wierzchosławice est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Wierzchosławice, gmina de la voïvodie de Petite-Pologne
 Wierzchosławice, village de la voïvodie de Petite-Pologne, chef-lieu de cette gmina
 Wierzchosławice, village de la voïvodie de Basse-Silésie